Grotian ist der Familienname folgender Personen:

 Selina Grotian (* 2004), deutsche Biathletin
 Tim Grotian (* 1998), deutscher Biathlet
 Valentin Ulrich Grotian (1663–1741), deutscher Orgelbauer

Siehe auch:
 Grotjahn
 Grotrian

it:Grotian